Pescaresi – abitanti di Pescara (Ferrara)
Pescaresi – abitanti di Pescara del Tronto
Pescaresi – abitanti di Pescara